Lorch kan syfta på:
 Lorch, Hessen – en stad i  Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, Tyskland
 Lorch, Baden-Württemberg – en stad i Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Tyskland
 Lorch, Enns – en ort i Enns, Österrike